-{Neoptera}- je klasifikaciona grupa koja obuhvata najveći deo krilatih insekata, specifično one koji mogu da savijaju krila preko svog abdomena. To je u kontrastu sa u većoj meri bazalnim redovima krilatih insekata (-{„Palaeoptera”}- skupova), koji nemaju sposobnost savijanja svojih krila na taj način. Takson -{Neoptera}- je predložio А.М. Martinov 1923. i 1924.

Filogenija 
Filogenija infraklase -{Neoptera}- je prikazana, iako nije u potpunosti razrešena, u sledećem kladogramu:

Reference

Spoljašnje veze 
 
 

Таксономија инсеката
Надредови инсеката